Kaas kan som auktorsförkortning betyda:

 Pieter Kaas
 Hanne Kaas

Robotskapade auktorsförkortningar